Nordisk kombination vid olympiska vinterspelen 1952 i Oslo, Norge vanns av Simon Slåttvik, Norge före Heikki Hasu, Finland och Sverre Stenersen, Norge.

Tävlingen i nordisk kombination vid olympiska vinterspelen 1952 innebar att backhoppningen för första gången hölls före längdskidåkningen.

Medaljörer

Resultat

Herrar

Källor

Nordisk kombination i Norge
Nordisk kombination-säsongen 1951/1952
1952
Sporter vid olympiska vinterspelen 1952